Псковское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Псковское — прежнее название аула Айке в Айтекебийском районе Актюбинской области.

Россия 
 Псковское — село в Ракитянском районе Белгородской области.
 Псковское — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Псковское — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области, бывший Гриммен.
 Псковское — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области, бывший Фридрихсберг.

См. также 
 Псковское восстание
 Псковское наместничество
 Псковское озеро